Název Osecký potok má více vodních toků:

 Osecký potok (přítok Divokého potoka) – pravostranný přítok Divokého potoka v okrese Plzeň-jih
 Osecký potok (přítok Hrejkovického potoka) – levostranný přítok Hrejkovického potoka v okrese Písek
 Osecký potok (přítok Loučenského potoka) – levostranný přítok Loučenského potoka v okrese Teplice
 Osecký potok (přítok Voldušského potoka) – pravostranný přítok Voldušského potoka v okrese Rokycany